Ниже представлен список розыгрышей Рекопы Южной Америки, ежегодного футбольного турнира, разыгрываемого под эгидой КОНМЕБОЛ между победителями двух главных южноамериканских клубных турниров — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка — в год, предшествующий проведению Рекопы. Разыгрывался между победителями Кубка Либертадорес и Суперкубка Южной Америки с 1989 по 1998 год, когда КОНМЕБОЛ прервал проведение розыгрышей.

Формат турнира сильно менялся — он разыгрывался в два матча на стадионах каждой из команд или в одном матче на нейтральном стадионе. С 2005 года турнир разыгрывается в два матча дома и на выезде. Розыгрыш 1998 года был проведён в рамках Кубка Меркосур. В 1993 году турнир был проведён в рамках чемпионата Бразилии, когда между собой встречались «Сан-Паулу» и «Крузейро». Розыгрыш 1991 года не был проведён, так как «Олимпия» автоматически стала победителем, выиграв Кубок Либертадорес и Суперкубок Южной Америки. Несмотря на то, что «Сан-Паулу» выиграл оба турнира, в 1994 году он играл с победителем Кубка КОНМЕБОЛ «Ботафого».

Как и во всех турнирах КОНМЕБОЛ, победитель определяется по сумме очков, набранных в двух матчах. Три очка даются за победу, одно — за ничью и ноль — за поражение. В настоящее время Рекопа разыгрывается в два матча. Первый матч проводится на домашнем стадионе победителя Южноамериканского кубка, ответный — на стадионе победителя Кубка Либертадорес. При равенстве очков победитель определяется по разнице забитых и пропущенных мячей, затем по голам, забитым на чужом поле. Если по окончании основного времени ответного матча победитель не определён, назначается серия послематчевых пенальти.

Рекорд по числу побед принадлежит «Боке Хуниорс», которая выигравала турнир четыре раза. «Бока Хуниорс», «Сан-Паулу» и ЛДУ Кито являются единственными командами, которые смогли успешно защитить титул. Самыми успешными в турнире являются бразильские клубы, завоевавшие семь титулов. Действующим чемпионом является «Сантос», победивший «Универсидад де Чили» в 2012 году.

Условные обозначения

Матчи

Результаты розыгрышей

По клубам

По странам

По способу отбора

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Рекопу Южной Америки

Примечания

Комментарии 
 A. «Олимпия» стала чемпионом после победы в Кубке Либертадорес и Суперкубке Южной Америки.
 B. «Коло-Коло» выиграл в серии послематчевых пенальти со счётом 5-4.
 C. «Велес Сарсфилд» выиграл в серии послематчевых пенальти со счётом 4-2.
 D. «Сьенсиано» выиграл в серии послематчевых пенальти со счётом 4-2.

Ссылки 
 Официальный сайт Рекопы Южной Америки 
 Рекопа Южной Америки на RSSSF

Рекопа Южной Америки
Рекопа